RHD est un sigle pouvant désigner :

 Restauration Hors Domicile 
 La Revue historique de droit français et étranger
 En médecine, règles hygiéno-diététiques

RHD est un code qui signifie :
 

RHD: Right Hand Drive, véhicule ayant le volant à droite.

Code